Голя́к — многозначное слово:
 Голяк (от «голый») — человек без гроша в кармане, нищий.
 Голяк — шкурка ягнёнка грубошерстных пород овец.
 «Голяк» () — британский комедийный телесериал.

Топоним 
 Голяк — регион в Сербии.
 Голяк — гора (1073 м) в южной Сербии, у истока р. Ябланица.

Персоналии 
 Вальтер Голяк (он же Готье Нищий; ум. 1096) — французский рыцарь, участник Первого крестового похода.
 Богумил Второй Голяк (наст. имя Владимир Голяков; 1968—2021) — лидер российской неоязыческой организации «Схорон еж словен».
 Голяк, Игорь (род. 1979) — американский театральный режиссёр и педагог украинского происхождения, основатель театра «Арлекин» (Бостон, США) и лаборатории виртуального театра Zero Gravity.
  (род. 1980) — белорусская и российская актриса и режиссёр; последняя жена Ивана Дыховичного.

Примечания